Gostitelj je lahko:
 oseba, ki gosti neko drugo osebo
 gostitelj (biologija)
 Gostitelj (Zvezdna vrata)

Zunanje povezave